— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1827—1871). Цурумаки-хан располагался в провинции Кадзуса (современная префектура Тиба) на острове Хонсю.

Административный центр хана: Цурумаки jin’ya (укрепленный дом) в провинции Кадзуса (современный город Итихара, префектура Тиба).

История 
Цурумаки-хан был создан 19 мая 1827 года для Мидзуно Тадатеру (1761—1828), который ранее являлся третьим даймё Ходзё-хана в провинции Ава (1775—1827). Мидзуно Тадатеру переcесился из Авы в провинцию Кадзуса. Так как он имел право по своему статусу на собственный замок, а не укрепленный дом, его jin’ya назывался «замок Цурумаки». В следующем 1828 году он скончался. Его приемный сын, Мидзуно Тадамицу (1792—1842), 2-й даймё Цурумаки-хана (1828—1842), также занимал должность вакадосиёри в сёгунском правительстве в Эдо.

Его сын и преемник, Мидзуно Тадаёри (1824—1884), 3-й даймё Цурумаки-хана (1842—1871), во время Войны Босин сражался на стороне сёгуната Токугава против императорской власти, нападая на своих соседей, сторонников императора. В результате поражения сёгуната Мидзуно Тадаёри был вынужден отказаться от большинства своих земель в провинциях Ава и Кадзуса, получив в 1869 году взамен новые земли. Мидзуно Тадаёри получил помилование от императора Мэйдзи в следующем году и был назначен губернатором своего княжества.

В 1871 году после административно-политической реформы Цурумаки-хан был ликвидирован. Первоначально территория бывшего княжества вошла в состав новой префектуры Кисарадзу, которая затем была включена в состав современной префектуры Тиба. Впоследствии последний даймё Цурумаки-хана получил титул виконта (сисяку) в новой японской аристократической иерархии — кадзоку.

Согласно переписи 1869 года, в княжестве Цурумаки насчитывалось 20 586 человек и 4 757 домохозяйств.

Список даймё 
  Род Мидзуно (фудай-даймё) 1827—1871

Примечания

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.
 Bolitho, Harold. (1974). Treasures among men; the fudai daimyo in Tokugawa Japan. New Haven: Yale University Press.
 Kodama Kōta 児玉幸多, Kitajima Masamoto 北島正元 (1966). Kantō no shohan 関東の諸藩. Tokyo: Shin Jinbutsu Ōraisha.

Ссылки 
 Генеалогия князей Цурумаки

Ханы Японии